Fiquet ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne Fiquet (1719–1794), französischer Kupferstecher
 Marie-Hortense Fiquet (1850–1922), französisches Malermodell und spätere Ehefrau von Paul Cézanne
 Tiphanie Fiquet (* 2000), französische Tennisspielerin